Fessenheim steht für:

 Fessenheim, französische Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Fessenheim-le-Bas, französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Fessenheim (Wechingen), Ortsteil von Wechingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kernkraftwerk Fessenheim, französisches Kernkraftwerk an der deutschen Grenze